Le championnat du Brésil de football 1986 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à São Paulo.

Première phase

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Second tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Seconde phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

1/8 de finale 
 Vasco da Gama 0-3 ; 0-2 Guarani
 Flamengo 1-1 ; 0-1 Atlético Mineiro
 Internacional-Limeira 2-1 ; 0-3 São Paulo
 Criciúma 2-1 ; 0-1 Fluminense
 América 1-0 ; 0-0 Portuguesa Desportos
 Bahia 2-0 ; 0-1 Palmeiras
 Joinville 1-1 ; 1-1 Cruzeiro
 Grêmio 0-0 ; 1-1 Corinthians Paulista

1/4 de finale 
 Bahia 2-2 ; 0-1 Guarani
 Cruzeiro 0-0 ; 1-1 Atlético Mineiro
 Fluminense 1-0 ; 0-2 São Paulo
 Corinthians Paulista 0-2 ; 2-1 América

1/2 finales 
 Atlético Mineiro 0-0 ; 1-2 Guarani
 São Paulo 1-0 ; 1-1 América

Finale 
 São Paulo 1-1 ; 1-1 (PK 4-3) Guarani
São Paulo remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1986
Brésil
Sport au Brésil en 1986